Bassiouni ist der Familienname folgender Personen:

 M. Cherif Bassiouni  (1937–2017), ägyptisch-amerikanischer Jurist und Hochschullehrer
 Mohammed Bassiouni (1937–2011), ägyptischer Diplomat